Három földrész 29 országának, 87 műkorcsolyázó és jégtáncosa vett részt a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség (ISU) budapesti junior Grand Prix versenyen 2009. augusztus 26. és augusztus 29. között.

A versenyszámok időrendje 
A Grand Prix eseményei helyi idő szerint (GMT +01:00):

Éremtáblázat

Versenyszámok

Junior férfi

Junior nő

Junior jégtánc

Hivatkozások

Megjegyzések

Jegyzetek 

Műkorcsolya
Juniormu~korc~solyaesjegtancgrandprixbudapest